Алессандро Чано (1874—1945) — італійський адмірал, підприємець та політик.
 Антоніо Чано (* 1981) — італійський дзюдоїст.
 Артуро Чано (1874—1943) — італійський адмірал та підприємець.
 Галеаццо Чано (1903—1944) — італійський політик, дипломат і журналіст. Зять Беніто Муссоліні.
 Едда Муссоліні (в заміжжі Чано) (1910—1995) — старша дочка італійського диктатора Беніто Муссоліні.
 Камілло Чано (* 1990) — італійський футболіст, нападник та фланговий півзахисник клубу «Фрозіноне».
 Костанцо  Чано (1876—1939) — італійський військовий і політичний діяч.

 Чано-дель-Монтелло — фракція в муніципалітеті Крочетта-дель-Монтелло провінції Тревізо Італії.
Італійські прізвища